Рафаэ́ль Кады́ров:
 Кадыров, Рафаэль Разимович (1969—2017) — российский хоккейный арбитр.
 Кадыров, Рафаэль Рашитович (род. 1957) — башкирский живописец, график.